Cognome:
Vallina, cognome italiano

Luoghi:
Vallina, frazione del Comune di Bagno a Ripoli (FI)
Vallina, frazione del Comune di Calvera (PZ)
Vallina, frazione del Comune di Fabriano (AN)